Kotijew ist der Familienname folgender Personen:

 Achmed Jakubowitsch Kotijew (* 1968), russischer Profiboxer
 Achmed Makscharipowitsch Kotijew († 2013), russischer Politiker